22-я гвардейская танковая Порт-Артурская Краснознаменная орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого бригада — танковая  бригада Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Сокращённое наименование — 22 тбр.

Формирование и организация 
102-я танковая бригада начала формироваться Директивой НКО № 723491 от 15.02.1942 г. Бригада сформирована по штатам № 010/345 — 010/352.
22-я гвардейская танковая бригада преобразована из 102-й танковой бригады на основании Приказа НКО № 57 от 07.02.1943 г. и Директивы ГШ КА № 36594 от 14.02.1943 г.

Боевой и численный состав 
7 февраля 1943 г. преобразована в гвардейскую по штатам № 010/270-010/277 от 31.07.1942:

 Управление бригады [штат № 010/270]
 207-й отд. танковый батальон [штат № 010/271]
 208-й отд. танковый батальон [штат № 010/272]
 Мотострелково-пулеметный батальон [штат № 010/273]
 Истребительно-противотанковая батарея [штат № 010/274]
 Рота управления [штат № 010/275]
 Рота технического обеспечения [штат № 010/276]
 Медико-санитарный взвод [штат № 010/277]
 Рота противотанковых ружей (штату № 010/375), включена позднее
 Зенитно-пулеметная рота (штат № 010/451), включена позднее

Директивой ГШ КА № орг/3/2437 от 07.06.1944 г. переведена на штаты № 010/500-010/506:

 Управление бригады [штат № 010/500]
 1-й отд. танковый батальон [штат № 010/501], до 24.05.1944 г. — 207-й отд. танковый батальон
 2-й отд. танковый батальон [штат № 010/501], до 24.05.1944 г. — 208-й отд. танковый батальон
 3-й отд. танковый батальон [штат № 010/501]
 Моторизованный батальон автоматчиков [штат № 010/502]
 Зенитно-пулеметная рота [штат № 010/503]
 Рота управления [штат № 010/504]
 Рота технического обеспечения [штат № 010/505]
 Медсанвзвод [штат № 010/506]

Подчинение 
Периоды вхождения в состав Действующей армии:

 с 07.02.1943 по 11.05.1945 года
 с 09.08.1945 по 03.09.1945 года

Командиры

Командиры бригады 
 Кошелев Николай Васильевич, полковник, ид 07.02.1943 — 16.02.1943 года.
 Кошелев Николай Васильевич, полковник, 16.02.1943 — 00.01.1944 года .(в январе 1944 тяжело ранен)
 Жилин Фёдор Андреевич, полковник, 00.01.1944 — 00.03.1944 года
 Павловский Григорий Тимофеевич, подполковник, ид, 13.03.1944 — 02.08.1944 года.
 Павловский Григорий Тимофеевич, подполковник, 02.08.1944 — 28.08.1944 года.
 Жилин Фёдор Андреевич, ид, полковник, 28.08.1944 — 16.09.1944 года.
 Павловский Григорий Тимофеевич, подполковник, 16.09.1944 — 21.01.1945 года.
 Остапенко Иван Кириллович, полковник, 21.01.1945 — 03.09.1945 года.

Начальники штаба бригады 
 Лукшин Александр Михайлович, майор, 00.02.1943 — 00.04.1943 года.
 Подгорных Владимир Васильевич, подполковник, 00.04.1943 — 00.07.1943 года.
 Вощинский Михаил Петрович, майор, 00.07.1943 — 00.12.1943 года.
 Третьяк Иван Лукич, подполковник, 11.01.1944 — 00.05.1944 года.
 Афанасьев Алексей Михайлович, майор, 00.06.1944 — 00.08.1945 года.
 Кутшера Михаил Густавович, подполковник, 00.08.1945 — 00.10.1945 года.

Заместитель командира бригады по строевой части 
 Третьяк Иван Лукич, подполковник, 08.1943 — 00.09.1943 года.
 Жилин Фёдор Андреевич, полковник, 00.12.1943 — 00.01.1944 года.
 Нагирняк Дмитрий Васильевич, подполковник 25.08.1944 (25.08.1944 смертельно ранен, умер в тот же день)

Начальник политотдела, заместитель командира по политической части 
 Огородников Александр Семенович, майор, 07.02.1943 — 16.06.1943 года.
 Попков Иван Михайлович, майор, 07.02.1943 — 16.06.1943 года.
 Стороженко Николай Прокофьевич, подполковник, 16.06.1943 — 17.07.1943 года
 Молоканов Николай Петрович, подполковник,17.07.1943 — 17.10.1944 года
 Пенской Яков Емельянович, подполковник,17.10.1944 — 04.12.1945 года

Боевой путь

1943

1944

1945

Отличившиеся воины

Награды и наименования

Примечания

Литература 
 Строительство и боевое применение советских танковых войск в годы Великой Отечественной войны. — М.: Воениздат, 1979.
 Гвардейские танковые бригады. Боевой состав и боевая деятельность за 1941—1945 гг. в Великой Отечественной войне. Часть XV (с 11 гв. тбр по 20 гв. тбр включительно).
 Завизион Г. Т., Корнюшин П. А. И на Тихом океане… — М.: Воениздат, 1967.

Ссылки 
 22 танковая бригада на сайте «Танковый фронт» http://tankfront.ru/ussr/tbr/gvtbr22.html

Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Воинские части, награждённые орденом Богдана Хмельницкого II степени